Eddy Ottoz – ex ostacolista e politico italiano
 Laurent Ottoz – ex ostacolista italiano
 Patrick Ottoz – ex ostacolista italiano